

Населені пункти 
 Лозниця — місто в Разградській області Болгарії.
 Лозниця — село в Добрицькій області Болгарії.
 Лозниця — місто у Сербії.
 Лозниця — село в Коростенському районі Житомирської області України.

Річки 
 Лозниця — ліва притока річки Грезля, знаходиться у межах Олевського району Житомирської області
 Лозниця — ліва притока річки Уж, знаходиться у межах Ємільчинського району Житомирської області.
 Лозниця — права верхня притока річки Уж, знаходиться у межах Коростенського району Житомирської області.
 Лозниця — права нижня притока річки Уж, знаходиться в межах Народицького району Житомирської області.

Футбольний клуб 
 «Лозниця» — професійний сербський футбольний клуб з міста Лозниця.

Див. також 
 Лозниця Сергій Володимирович — український документаліст, кінорежисер, родом з Білорусі.